Percnon är ett släkte av kräftdjur. Percnon ingår i familjen Plagusiidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Tiofotade kräftdjur
Percnon